Михаїл (Лузин) — Київська духовна академія, ректор (1877—1883)
 5096 Лузин (5096 Luzin) — астероїд головного поясу.
 Лузин (марсіанський кратер) — пов'язаний з Кассіні (марсіанський кратер).

Див. також
 Лузін